Group A ved Europamesterskabet i fodbold 2021 vil finde sted fra 11 til 20 Juni 2021 på Olympic Stadiumi Baku og Stadio Olimpico i Rom. Gruppen består af Tyrkiet, talien, Wales og Schweiz.

Hold

Stillingen

Kampe

Tyrkiet vs Italien

Wales vs Schweiz

Tyrkiet vs Wales

Italien vs Scweiz

Schweiz vs Tyrkiet

Italien vs Wales

Noter

References

Eksterne henvisninger 
 
 Gruppe A oversigt hos UEFA.com

Europamesterskabet i fodbold 2020